Die Q School 2014/2 war das zweite von zwei Qualifikationsturnieren für die Snooker-Saison 2014/15. Es fand vom 16. bis 21. Mai 2014 in der South West Snooker Academy in Gloucester in England statt.

Modus 
Die 145 Teilnehmer wurden zu Beginn vier Gruppen zugelost. Jede Gruppe spielte im K.-o.-System einen Gruppensieger aus, der einen Platz auf der Main Tour 2014/15 und 2015/16 erhielt.

Ergebnisse 
Für die zweite Runde waren 111 Spieler gesetzt, die übrigen 34 Spieler traten in der ersten Runde paarweise gegeneinander an, um die 17 verbleibenden Plätze zu besetzen.

Gruppe 1 
Runde 1

Runde 2 bis Finale

Gruppe 2 
Runde 1

Runde 2 bis Finale

Gruppe 3 
Runde 1

Runde 2 bis Finale

Gruppe 4 
Runde 1

Runde 2 bis Finale

Century-Breaks 
Nur neun der 145 angetretenen Teilnehmern erzielten Breaks von 100 Punkten oder mehr, zwei von ihnen waren zweimal erfolgreich. Der Inder Lucky Vatnani erzielte das höchste Break mit 135 Punkten.

Quellen 

2014 2
Snookerveranstaltung 2014
Billardturnier in Gloucester